«Возвращение Джафара» () — американский полнометражный мультипликационный фильм, выпущенный студией Уолта Диснея в 1994 году как продолжение мультфильма «Аладдин» (1992). Фильм был выпущен непосредственно на видео, став первым американским мультфильмом в этой категории.

Изначально мультфильм снимался как пилотные эпизоды мультсериала «Аладдин», которые затем было решено объединить в один полнометражный фильм.

Сюжет 

Разбойник Абис Маль и его банда едут в пещеру, где находят сокровища. Тут появляется Аладдин на ковре-самолёте, крадёт драгоценности и улетает. Украденные сокровища он раздал беднякам в Аграбе, а цветок из самоцветов специально оставил для Жасмин.

В это время Яго и величайший джинн Джафар, заточённые в лампе, выбираются из песка. Бывший визирь приказывает своему попугаю освободить его, но тот внезапно порывает с преступным прошлым и бросает лампу с Джафаром в колодец, а сам улетает в Аграбу.

Однажды Аладдин вместе с Абу прогуливались по городу. Яго находит их и притворяется раненым, извалявшись в пыли. Но Аладдин не верит ему и гонится за попугаем. Неожиданно появляется Абис Маль со своей бандой, и начинается сражение. Юноша чуть не погиб, но Яго спасает его и говорит, что за ним должок. Аладдин отводит попугая во дворец и запирает в клетке, чтобы подготовить его и остальных обитателей дворца к его появлению.

Приходит Жасмин и сообщает, что султан назначил приём, а Аладдин делает всё, чтобы она не заметила Яго раньше времени. Из озера неподалёку вихрем появляется Джинн, который вернулся из отпуска, и дарит своим давним друзьям сувениры, рассказывает, в каких странах побывал, добавив, что «этот мир не так велик». Алладин и Жасмин приглашают Джинна с собой. На приёме султан сообщает Аладдину, что тот является новым претендентом на пост визиря. Джинн поддерживает эту идею и напоминает о Джафаре и Яго, которые были не самыми лучшими помощниками.

Аладдин хотел было рассказать им про попугая, но вбегает Раджа. Оказывается, Абу привлёк внимание тигра к Яго. Жасмин и султан крайне недовольны появлением питомца их заклятого врага. Принцесса в слезах говорит, что Аладдин так и не изменился. Она убежала в комнату. Вскоре Джинн с Яго мирят их.

В пустыне Абис Маль случайно находит в колодце лампу Джафара и выпускает его. Джафар принимает человеческий облик и говорит разбойнику, что тот может загадать три любых желания, но с условием — Абис Маль должен доставить его в Аграбу. Абис Маль соглашается. В Аграбе Джафар запугивает Яго, и с его помощью захватывает друзей Аладдина в плен, а его самого подставляет, как будто Аладдин убил султана. Джафар в облике Жасмин подходит к месту, где юношу собираются казнить, и говорит:

Я хочу сказать: «Прощай!» Ты, оборванец. ()

Твёрдо решив стать хорошим, Яго освобождает Джинна, заточённого Джафаром в стеклянный шар, а Джинн спасает Аладдина от смерти. Затем на свободе оказываются и остальные. Друзья собираются спасти Аграбу, но Яго испугался встречи со своим бывшим хозяином. Аладдин отвечает, что попугай и так много хорошего сделал, поэтому не принуждает его. Джафар расколол землю, чтобы погубить главного героя, и никто, казалось бы, не в состоянии бороться с самым могущественным на свете джинном. Одолеть его можно, лишь уничтожив его лампу, но Джафар бережёт её как зеницу ока.

Яго удаётся столкнуть лампу в лаву. Тот тяжело ранит птицу смертоносным лучом и в страшных корчах уничтожается. Всё возвращается на свои места. Чудом спасшиеся герои благодарят распростёртого на земле попугая. Аладдин боится, что раны Яго смертельны, но тот напомнил ему, что джинн не может убивать. «Но можно вляпаться так, что просто жуть!» (англ. But you'd surprise what you can live through!)

Сцена после титров 
После финальных титров показана сцена, в которой Абис Маль говорит:
А с третьим-то желанием я пролетел! ()

Роли озвучивали 
 Джейсон Александер — Абис Маль
 Джонатан Фриман — Джафар
 Гилберт Готтфрид — попугай Яго
 Вэл Беттин —Хамед Боболониус II
 Брэд Кейн — Аладдин (вокал)
 Лиз Каллауэй — Жасмин (вокал)
 Линда Ларкин — Жасмин (речь)
 Дэн Кастелланета — Джинни
 Джим Каммингс — Расул
 Скотт Уайнгер — Аладдин (речь)
 Фрэнк Уэлкер — Абу / Раджа
 Брайан Хэннан — исполнение песни «Арабская ночь»

Саундтрек 
Официальный альбом с музыкой из фильма официально не издавался, хотя 4 песни (7—10 треки) появились на саундтреке к мультфильму «Аладдин и король разбойников», поступившем в продажу 24 сентября 1996 года:
 «There’s a Party Here In Agrabah, Part 1» — Gilbert Gottfried, Merwin Foard & Robin Williams (2:12)
 «There’s a Party Here In Agrabah, Part 2» — Brad Kane, Gilbert Gottfried, Liz Callaway, Merwin Foard & Robin Williams (1:31)
 «Welcome To The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:50)
 «Out Of Thin Air» — Brad Kane & Liz Callaway (2:14)
 «Are You In Or Out?» — Jerry Orbach (2:35)
 «Father & Son» — Brad Kane, Merwin Foard & Robin Williams (2:08)
 «Arabian Nights (Reprise)» — Bruce Adler (0:47)
 «Forget About Love» — Brad Kane, Gilbert Gottfried & Liz Callaway (2:55)
 «You’re Only Second Rate» — Jonathan Freeman (2:05)
 «I’m Looking Out For Me» — Gilbert Gottfried (1:53)
 «Wedding» / «Attack Of The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (6:40)
 «The Oracle» — Carl Johnson & Mark Watters (2:11)
 «Magic Carpet» / «Parting The Seas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:23)
 «Genie & Jasmine» / «Cassim Leaves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:49)
 «Alley Talk» / «Guards Chase Aladdin» — Carl Johnson & Mark Watters (2:31)
 «Dark Mountain» / «The Challenge» — Carl Johnson & Mark Watters (2:30)
 «Aladdin & Cassim Escape» — Carl Johnson & Mark Watters (2:38)
 «The Hand Of Midas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:07)
 «Aladdin & The King Of Thieves End Credits» — Carl Johnson & Mark Watters (1:03)

Кроме того, в фильме прозвучала песня «Добрый друг», исполненная Лиз Кэллауэй, Дэном Кастелланетой и Брэдом Кейном.

Производство 
Робин Уильямс, озвучивший Джинна в первой части, отказался принимать участие в проекте в связи с нарушением компанией Disney соглашения о неиспользовании голоса актёра в рекламных целях, и на его место был приглашён Дэн Кастелланета.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 33 % на основе 12 обзоров со средневзвешенным баллом 4,3 из 10.

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы США 1994 года
Аладдин (Дисней)
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Фильмы о ворах
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-сиквелы
Фильмы о мести
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы в жанре фэнтези
Мультфильмы Тэда Стоунса
Сиквелы Ренессанса Диснея